Dit is een lijst van planetoïden 41101-41200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41101) - || 1999 VE65|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41102) - || 1999 VX66|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41103) - || 1999 VE67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41104) - || 1999 VG67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41105) - || 1999 VR67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41106) - || 1999 VL69|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41107) - || 1999 VX72|| 1 november 1999 || E. W. Elst, S. I. Ipatov
|-
| (41108) - || 1999 VT73|| 1 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41109) - || 1999 VC75|| 5 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41110) - || 1999 VB78|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41111) - || 1999 VF80|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41112) - || 1999 VP82|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (41113) - || 1999 VQ83|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41114) - || 1999 VC84|| 3 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41115) - || 1999 VQ85|| 5 november 1999 || CSS
|-
| (41116) - || 1999 VT85|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41117) - || 1999 VM87|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41118) - || 1999 VT87|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (41119) - || 1999 VV87|| 7 november 1999 || LINEAR
|-
| (41120) - || 1999 VX87|| 7 november 1999 || LINEAR
|-
| (41121) - || 1999 VP89|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (41122) - || 1999 VD90|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (41123) - || 1999 VX90|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (41124) - || 1999 VG91|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (41125) - || 1999 VD92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41126) - || 1999 VQ92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41127) - || 1999 VZ92|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41128) - || 1999 VA93|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41129) - || 1999 VD94|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41130) - || 1999 VC96|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41131) - || 1999 VA98|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41132) - || 1999 VC98|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41133) - || 1999 VF98|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41134) - || 1999 VP100|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41135) - || 1999 VP103|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41136) - || 1999 VL104|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41137) - || 1999 VE114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (41138) - || 1999 VZ114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (41139) - || 1999 VU119|| 3 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41140) - || 1999 VV122|| 5 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41141) - || 1999 VB125|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (41142) - || 1999 VF125|| 6 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41143) - || 1999 VR129|| 11 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41144) - || 1999 VA131|| 9 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41145) - || 1999 VW135|| 9 november 1999 || LINEAR
|-
| (41146) - || 1999 VS136|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (41147) - || 1999 VK137|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (41148) - || 1999 VU143|| 11 november 1999 || CSS
|-
| (41149) - || 1999 VQ144|| 11 november 1999 || CSS
|-
| (41150) - || 1999 VE146|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (41151) - || 1999 VH148|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41152) - || 1999 VW148|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41153) - || 1999 VB150|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41154) - || 1999 VO151|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41155) - || 1999 VG157|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41156) - || 1999 VV157|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41157) - || 1999 VX159|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41158) - || 1999 VG160|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41159) - || 1999 VE161|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41160) - || 1999 VP163|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41161) - || 1999 VM165|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41162) - || 1999 VM168|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41163) - || 1999 VX168|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41164) - || 1999 VO169|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41165) - || 1999 VW170|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41166) - || 1999 VJ172|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41167) - || 1999 VV172|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (41168) - || 1999 VB174|| 3 november 1999 || LONEOS
|-
| (41169) - || 1999 VL174|| 12 november 1999 || LONEOS
|-
| (41170) - || 1999 VW175|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (41171) - || 1999 VJ176|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41172) - || 1999 VT176|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (41173) - || 1999 VP180|| 6 november 1999 || LINEAR
|-
| (41174) - || 1999 VH184|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (41175) - || 1999 VN185|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (41176) - || 1999 VP186|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (41177) - || 1999 VB187|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (41178) - || 1999 VY187|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (41179) - || 1999 VW192|| 1 november 1999 || LONEOS
|-
| (41180) - || 1999 VQ193|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (41181) - || 1999 VR194|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (41182) - || 1999 VL195|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (41183) - || 1999 VP195|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (41184) - || 1999 VW199|| 4 november 1999 || LONEOS
|-
| (41185) - || 1999 VJ200|| 5 november 1999 || CSS
|-
| (41186) - || 1999 VT200|| 5 november 1999 || CSS
|-
| (41187) - || 1999 VB201|| 6 november 1999 || CSS
|-
| (41188) - || 1999 VC201|| 6 november 1999 || CSS
|-
| (41189) - || 1999 VE201|| 6 november 1999 || CSS
|-
| (41190) - || 1999 VJ203|| 8 november 1999 || LONEOS
|-
| (41191) - || 1999 VL203|| 8 november 1999 || CSS
|-
| (41192) - || 1999 VB206|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (41193) - || 1999 VV206|| 10 november 1999 || LONEOS
|-
| (41194) - || 1999 VH213|| 12 november 1999 || LONEOS
|-
| (41195) - || 1999 VL221|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (41196) - || 1999 VV224|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (41197) - || 1999 VU228|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (41198) - || 1999 WB || 16 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (41199) - || 1999 WC1|| 21 november 1999 || R. A. Tucker
|-
| (41200) - || 1999 WA3|| 27 november 1999 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten